Sévère est un nom commun ou un nom propre utilisé comme prénom ou comme nom de famille.

Nom commun 

 Sévères ou Sévériens (tribu), tribu slave.

Prénom 

Sévère est un prénom épicène.

Saints des Églises chrétiennes 

 Sévère d'Héraclée († 304), prêtre martyr brûlé vif avec l'évêque d'Héraclée Philippe et le diacre Hermès.
 Sévère de Vienne († 445), ou Séver ou Séverin, prêtre peut-être venu d'Inde, évangélisateur dans la région de Vienne en Dauphiné.
 Sévère de Trèves († 455),  évêque de Trèves de 428 à 455 et disciple de Hilaire archevêque d'Arles.
 Sévère d'Antioche (° vers 465 - † 538), patriarche d'Antioche de 512 à 518 ; saint de l'Église syriaque orthodoxe.

Empereurs romains 

 Sévères,  dynastie d'origine romaine qui régna sur l’empire romain de 193 à 235, dont :
 Septime Sévère (146-211), empereur romain de 193 à 211.
 Sévère Alexandre (208-235), empereur romain de 222 à 235.
 Sévère (°? - †307), ou Flavius Valerius Severus, empereur romain de 306 à 307.

Nom de scène 
 Sévère (chanteuse), rappeuse française.
 Tristan Sévère, acteur et dramaturge français.

Toponymes 

 Rivière Sévère-René, un affluent de la rivière Nicolet Sud-Ouest (bassin versant de la rivière Nicolet), coulant dans Saint-Zéphirin et La Visitation-de-Yamaska, dans la MRC de Nicolet-Yamaska, dans le Centre-du-Québec, au Québec, au Canada.

Film 
 Sévère (film), film de Hélène Fillières (2011).

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme